Фербеллин () — община в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Восточный Пригниц-Руппин.  Занимает площадь 268,14 км². Официальный код — 12 0 68 117.

Население

Известные уроженцы 
 Вольф, Фридрих Вильгельм (1816—1887) — немецкий скульптор.

Галерея

См. также

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга